Carlos Meglia – fumettista e illustratore argentino
Pier Francesco Meglia – cardinale e arcivescovo cattolico italiano